Ateius Capiton, jurisconsulte romain ;
 Wolfgang Fabricius Köpfel Capiton, docteur en théologie, (1478-1541) ;
 Félicien Capiton (-1577), archevêque d'Avignon ;
 capiton ou capitonnage : garniture d'un siège en bourrelet en forme de losange maintenu par des boutons. Par assimilation le capiton peut s'utiliser pour la peau d'orange.

Homonymie de patronyme

 Invagination de la peau : rétraction, dépression de la peau en regard de la tumeur. Signe pathognomonique du cancer du sein.